Таре́к Робе́р Саффеди́н (; ) — бельгийский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории. Выступал на профессиональном уровне в период 2007—2017 годов, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Strikeforce, Dream и др. Владел титулом чемпиона Strikeforce в полусреднем весе.

Биография 
Тарек Саффедин родился 6 сентября 1986 года в Брюсселе, Бельгия. Его отец-ливанец в своё время эмигрировал в Бельгию с целью изучения офтальмологии, мать — бельгийка.

Детство провёл в коммуне Волюве-Сен-Ламбер. По наставлению отца Тарек с юных лет практиковал восточные единоборства: тхэквондо, дзюдо, вин-чун. Кроме того, играл в баскетбол.

Под впечатлением от японской манги Tough в возрасте 16 лет начал осваивать карате, в 2005 году получил чёрный пояс по полноконтактному карате, где разрешены удары, броски, добивание в партере.

В молодости также выступал в любительском кикбоксинге, одержал 12 побед, потерпел одно поражение, тогда как в одном случае была зафиксирована ничья. Позже проходил подготовку в США, выучил техники бразильского джиу-джитсу и тайского бокса, освоил борьбу. Один из тренеров прозвал его Губкой () за впечатляющую способность впитывать любые знания.

Прежде чем начать зарабатывать в ММА, сменил множество профессий: в разное время работал в ресторане, в кинотеатре, был садовником и охранником.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в марте 2007 года, в первом же раунде принудил своего соперника к сдаче с помощью болевого приёма «кимура». Однако в следующем поединке проиграл единогласным решением судей.

С января 2008 года постоянно проживал в Соединённых Штатах, проходил подготовку в зале известной американской команды Team Quest. Провёл несколько успешных поединков в небольших промоушенах Канады и США.

В 2009 году провёл два боя в крупной японской организации Dream, выиграл здесь у местного японского бойца Сэити Икэмото, но проиграл титулованному корейскому дзюдоисту Юн Дон Сику.

Strikeforce 
Вернувшись в 2010 году в США, подписал контракт с крупной американской организацией Strikeforce, где впоследствии одержал победу в семи поединках из восьми проведённых — единственное поражение потерпел в январе 2011 года единогласным решением от Тайрона Вудли.

На последнем турнире Strikeforce в январе 2013 года в главном бою вечера встретился с действующим чемпионом организации в полусредней весовой категории Нейтом Марквардтом. Противостояние между ними продлилось все отведённые пять раундов, в итоге судьи единогласным решением отдали победу Саффедину — таким образом он стал последним чемпионом промоушена в полусреднем весе.

Ultimate Fighting Championship 
Когда в 2013 году организация Strikeforce была поглощена более крупным игроком на рынке смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship, все сильнейшие бойцы оттуда автоматически перешли на контракт к новому владельцу, в том числе перешёл и Тарек Саффедин. В дебютном поединке в октагоне UFC в январе 2014 года он по очкам победил корейца Лим Хён Гю, заработав при этом бонус за лучший бой вечера. Порталом MMAJunkie.com их противостояние было также признано лучшим боем месяца.

В октябре 2014 года вышел в клетку против канадца Рори Макдональда, в третьем раунде пропустил апперкот в голову и ещё несколько сильных ударов, в результате чего впервые в карьере проиграл досрочно техническим нокаутом.

Из-за череды травм долгое время не имел соревновательной практики. Наконец, в январе 2016 года вернулся в ММА, выиграв единогласным судейским решением у американца Джейка Элленбергера. Позже в том же году по очкам уступил Рику Стори и Ким Дон Хёну.

В июне 2017 года на турнире в Сингапуре единогласным решением проиграл бывшему чемпиону в лёгком весе бразильцу Рафаэлу дус Анжусу.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|16-7
|Рафаэл дус Анжус
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Holm vs. Correia
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Каланг, Сингапур
|
|-
|Поражение
|align=center|16-6
|Ким Дон Хён
|Раздельное решение
|UFC 207
|
|align=center|3
|align=center |5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|16-5
|Рик Стори
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Almeida vs. Garbrandt
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|16-4
|Джейк Элленбергер
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Johnson vs. Bader
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ньюарк, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-4
| Рори Макдональд
| TKO (удары руками)
| UFC Fight Night: MacDonald vs. Saffiedine
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:28
| Галифакс, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 15-3
| Лим Хён Гю
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Saffiedine vs. Lim
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Марина-Бэй, Сингапур
| 
|-
| Победа
| align=center| 14-3
| Нейт Марквардт
| Единогласное решение
| Strikeforce: Marquardt vs. Saffiedine
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Оклахома-Сити, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 13-3
| Роджер Боулинг
| Единогласное решение
| Strikeforce: Rousey vs. Kaufman
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Диего, США
|
|-
| Победа
| align=center| 12-3
| Тайлер Стинсон
| Раздельное решение
| Strikeforce: Rockhold vs. Jardine
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-3
| Скотт Смит
| Единогласное решение
| Strikeforce: Fedor vs. Henderson
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Хофман-Эстейтс, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 10-3
| Тайрон Вудли
| Единогласное решение
| Strikeforce Challengers: Woodley vs. Saffiedine
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Нашвилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-2
| Брок Ларсон
| Единогласное решение
| Shark Fights 13: Jardine vs Prangley
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Амарилло, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-2
| Нейт Мур
| KO (удар рукой)
| Strikeforce Challengers: Lindland vs. Casey
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:21
| Портленд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-2
| Джеймс Терри
| Единогласное решение
| Strikeforce Challengers: Johnson vs. Mahe
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 7-2
| Юн Дон Сик
| Раздельное решение
| Dream 12
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 7-1
| Сэити Икэмото
| Единогласное решение
| Dream 10
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 6-1
| Майк Ареллано
| Сдача (американа)
| War Gods 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:44
| Алпайн, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-1
| Скотт Роуз
| Сдача (треугольник руками)
| Long Beach Fight Night 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:58
| Лонг-Бич, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-1
| Рич Бондок
| Сдача (рычаг локтя)
| Ultimate Cage Wars 12
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:18
| Виннипег, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 3-1
| Раймон Жарман
| Единогласное решение
| Shooto Belgium: Encounter the Braves
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Шарлеруа, Бельгия
|
|-
| Победа
| align=center| 2-1
| Себастьен Гранден
| Сдача (рычаг локтя)
| Xtreme Gladiators 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:38
| Париж, Франция
|
|-
| Поражение
| align=center| 1-1
| Камиль Уигун
| Единогласное решение
| Night of the Gladiators
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Бракель, Бельгия
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Гийом Жанвье
| Сдача (кимура)
| Shooto Belgium: Consecration
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:15
| Шарлеруа, Бельгия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Бельгии
Чемпионы Strikeforce